Gernhardt ist der Familienname folgender Personen:
 Horst Gernhardt (1923–1994), deutscher Fußballspieler
 Leopold Gernhardt (1920–2013), österreichischer Fußballspieler und -trainer
 Ludwig Gernhardt (1882–1937), deutscher Heimatforscher
 Michael L. Gernhardt (* 1956), US-amerikanischer Astronaut
 Robert Gernhardt (1937–2006), deutscher Maler und Schriftsteller